Ciruelos de Cervera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ciruelos de Cervera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Ciruelos de Cervera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar